Albiac – in Alta Garonna
 Albiac – nel Lot